Tenisowy turniej WTA Pilot Pen Tennis 2008 odbył się w dniach 17 - 23 sierpnia w amerykańskim New Haven na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Stanach Zjednoczonych